Сулейма́нова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Сулейманова, Алагез Мамедали кызы (1920—1978) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1951).
 
 Сулейманова, Гульсум Нурмухаметовна (1907—1968) — певица, народная артистка Татарской АССР (1957).
 Сулейманова, Зумруд Запировна (род. 1953) — российский дагестанский государственный деятель.
 Сулейманова, Наиля Ряхимжановна (род. 1958) — советская и российская актриса.
 Сулейманова, Сабиля Гайзулловна (род. 1940) — российский государственный деятель.
 Сулейманова, Фания Байгильдиевна (род. 1939) — советская, российская певица, журналистка.
 Сулейманова, Халимахон (1907—?) —  звеньевая колхоза имени Кагановича Таджикской ССР, Герой Социалистического Труда (1947).
 Сулейманова, Эльмира Теймур кызы (род. 1937) — омбудсмен Азербайджана. Двойная фамилия 
 Валеева-Сулейманова, Гузель Фуадовна — советский и российский учёный.

 См. также